William Dougherty heißen:
* William Dougherty (Politiker) (1932–2010), US-amerikanischer Politiker
 William Dougherty (Komponist) (* 1988), US-amerikanischer Komponist